Symes ist der Nachname folgender Personen:

 Bob Symes, eigentlich Robert Alexander von Symes-Schutzmann (1924–2015), britischer Erfinder und TV-Journalist
 Carol Symes (* 1966), US-amerikanische Historikerin 
 Cyril Symes (* 1943), kanadischer Politiker
 George G. Symes (1840–1893), US-amerikanischer Politiker
 George Stewart Symes (1882–1962), britischer Offizier, Kolonialgouverneur und -generalgouverneur
 John Symes (1879–1944), britischer Cricketspieler
 Robin Symes (* 1939), umstrittener britischer Kunsthändler

Sonstiges:
 Symes-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Simes
 Syme